Niemcy:
 Kötz – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Günzburg
 Kötz – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Günzburg
 Kötz – rzeka, dopływ Günz

Osoby:
 Arthut Kötz – niemiecki chemik
 Hein Kötz – niemiecki prawnik
 Michael Kötz – niemiecki publicysta

Zobacz też:
 Kotz